La liste des pays par taux de mortalité routière classe les pays du monde selon le nombre de morts sur les routes dus principalement aux accidents de la route.

D'après les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les accidents de la circulation ont entraîné la mort d'environ  de personnes en 2016 dans le monde.

Liste des pays 
Toutes les données sont issues des différentes études statistiques de sécurité routière réalisées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au cours du temps. Il est à noter que certaines données sont des estimations ou des projections, et qu'il peut y avoir des différences de définitions de la mortalité routière selon les pays.

Notes et références

Articles connexes 
 Accident de la route en France
 Accident de la route
 Accident de la route en Europe
 Mortalité animale due aux véhicules
 Prévention et sécurité routières

mortalite routiere
Accident de la route